Margarita de Austria (Bruselas, Bélgica, 10 de enero de 1480-Malinas, Bélgica, 1 de diciembre de 1530) fue archiduquesa de Austria, princesa consorte de Asturias, de Gerona, duquesa consorte de Saboya y gobernadora de los Países Bajos

Biografía 
Hija del archiduque Maximiliano de Austria (luego Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico) y de María de Borgoña, duquesa de Borgoña. 

Se casó con Juan de Aragón y Castilla, el hijo de los Reyes Católicos, heredero al trono de Castilla y Aragón con el título de Príncipe de Asturias. Hermana menor del archiduque Felipe el Hermoso, casado con Juana I de Castilla, también hija de los Reyes Católicos, y de esta manera tía paterna de los hijos de éstos: Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando I de Habsburgo, que también llegaría a ser emperador de los germanos; Leonor de Austria, reina de Portugal y luego de Francia; Isabel de Austria, reina de Dinamarca; María de Austria, reina de Hungría; y Catalina de Austria, reina de Portugal. 

Margarita enviudó de su segundo marido en el año 1504. Su hermano Felipe el Hermoso murió joven en el año 1506, entonces fue cuando su padre le ofreció la regencia de los Países Bajos y la tutela de su sobrino, el futuro Carlos V, y sus hermanas Leonor, Isabel y María de Austria por amor a la memoria de su difunto hermano. 

Dirigió con prudencia y sabiduría en los Países Bajos, actuando como intermediaria de su padre. Negoció un tratado con Inglaterra, en el que se favorecía el comercio de telas flamencas. También participó en la Liga de Cambrai (1508). En este año tiene que ceder a Juana de Hochberg, los señoríos de Château-Chinon y Noyers-sur-Serein. En 1512 los franceses ocuparían dos villas más de sus señoríos, Chaussin y Laperrière-sur-Saône confirmando su perdida en el Tratado de Noyon. 

Después de 1515, Carlos V se rebeló brevemente contra su influencia, aunque prontamente la reconoció como una consejera sabia y razonable, restituyéndola en su puesto en 1519, intermitentemente, hasta su muerte. Ella negoció junto a Luisa de Saboya la llamada Paz de las Damas en 1529.

Margarita de Austria murió en Malinas, después de declarar heredero único y universal a su sobrino Carlos V y I de España. Está enterrada en el monasterio de Brou en Bourg-en-Bresse, Franco Condado. Su sobrina María la sucedió en la gobernación de los Países Bajos

Margarita le debía su nombre a la tercera esposa de Carlos el Temerario y madrastra de María de Borgoña, Margarita de York, hermana de Eduardo IV de Inglaterra.

Matrimonio 
Según los términos del Tratado de Arrás (1482), Margarita fue comprometida en 1483 al delfín de Francia, luego Carlos VIII de Francia, y enviada a ese país bajo el cuidado del rey Luis XI, aportando como dote Artois y el Franco Condado. 

Margarita vivió diez años en Francia, donde recibió primero el título de delfina y luego, en la corte francesa y crónicas contemporáneas, de reina de Francia, aunque nunca se casó con Carlos VIII. En 1493, Carlos VIII renunció al Tratado de Arrás firmando el Tratado de Senlis y se casó con otra heredera, Ana de Bretaña, volviendo Margarita con su padre.

En 1497, Margarita desposó al príncipe Juan de Aragón y Castilla (1478-1497), único hijo varón y heredero de los Reyes Católicos. Su esposo murió seis meses después, dejando a Margarita embarazada. Sumida en una profunda tristeza, dio a luz prematuramente una niña que no sobrevivió al parto. En 1501, se volvió a casar con Filiberto II, duque de Saboya (1480-1504), del que no tuvo hijos y que murió tres años más tarde. A pesar de que se pensó en otras posibles uniones para Margarita (tales como Enrique VII de Inglaterra, viudo de Isabel de York), ella se negó a casarse de nuevo. 

Margarita de Austria murió en Malinas, después de declarar heredero único y universal a su sobrino Carlos V y I de España. Está enterrada en el monasterio de Brou en Bourg-en-Bresse, que entonces era parte de Saboya.

En su tiempo fue considerada, junto con Ana de Bretaña, Luisa de Saboya y Catalina de Aragón, una de las mujeres más inteligentes de la realeza europea.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Princesas consortes de Asturias
Infantes de España (Casa de Austria)
Regentes
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Duquesas consortes de Saboya del siglo XVI
Nacidos en Bruselas
Malinas
Fallecidos en 1530
Fallecidos en Malinas